Величко Георгиев може да се отнася за:

 Величко Георгиев (1872-1924), български лекар
 Величко Георгиев (1931-2015), български историк
 Величко Николов, български генерал-лейтенант, командващ Втора армия